

Persone 
 Anthony Foxx – politico statunitense
 Jamie Foxx – attore e cantante statunitense
 Jimmie Foxx – giocatore di baseball statunitense
 John Foxx – musicista britannico
 Redd Foxx – attore statunitense
 Tara Lynn Foxx – ex attrice pornografica statunitense
 Vikki Foxx – batterista heavy metal statunitense
 Virginia Foxx – politica statunitense

Personaggi immaginari 
 Foxx – uno degli alias di Mystica, personaggio dell'universo Marvel
 Zachary Foxx – personaggio della serie  I rangers delle galassie

Pagine correlate 
Fox (disambigua)